La tiña del cuerpo, tiña de la piel lampiña o herpes circinado es una infección de la piel que afecta a la cara, tronco, cuello o extremidades, causada por un tipo de hongos llamados dermatofitos. El nombre científico de la tiña del cuerpo es tinea corporis.

Los dermatofitos solo infectan estructuras con queratina; es decir, epidermis (es la capa más superficial de la piel), pelo y uñas. Tienen su reservorio natural en la piel y el pelo del hombre y los animales, y en el suelo. A partir de estas fuentes se pueden contagiar al hombre y los animales. Según su reservorio natural se clasifican en:

Hongos antropofílicos: únicamente parasitan al ser humano. Sólo se transmiten de persona a persona. Producen grandes epidemias en medios urbanos por contagio en duchas, piscinas, colegios, etc. Las lesiones son poco inflamatorias.

Hongos zoofílicos: habitan normalmente sobre los animales. Ocasionalmente pueden parasitar al ser humano o encontrarse en el suelo. Producen epidemias familiares en personas por contagio con animales infectados. Son poco contagiosas de persona a persona o por la ropa. Las lesiones suelen ser inflamatorias.

Hongos geofílicos: viven en el suelo alimentándose de restos de queratina de animales. Aunque es raro pueden parasitar al ser humano directamente o por medio de animales, produciendo tiñas inflamatorias.

La tiña del cuerpo puede estar producida por cualquier tipo de dermatofito, siendo los más frecuentes:

Microsporum canis.

Trichophyton mentagrophytes.

Trichophyton verrucosum.

Trichophyton rubrum.

Epidermophyton floccosum.

Enlaces externos 
Mapfre.es- Hongos en la piel

Wikipedia - DermatofitoEnfermedades cutáneas